Hyeon ist der Familienname folgender Personen:

 Rio Hyeon (* 2003), südkoreanischer Fußballspieler
 Taeghwan Hyeon (* 1964), südkoreanischer Chemiker